Al citar a Diágoras podemos estar refiriéndonos a:

 Diágoras de Melos, sofista y poeta griego del siglo V a. C.
 Diágoras de Rodas, el atleta griego del siglo V a. C.
 Diágoras, el médico griego del siglo III a. C.